Kapitän oder weiblich Kapitänin steht für:

 Kapitän, Schiffsführer
 Mannschaftskapitän, Anführer einer Sportmannschaft
 Flugkapitän, siehe Pilot
 Kapitän, Lenkender eines Tandems, siehe Tandem (Fahrrad)
 Kapitän, veraltete Bezeichnung eines militärischen Dienstgrads der Landstreitkräfte, siehe Hauptmann (Offizier)
 Kapitän zur See, militärischer Dienstgrad der Seestreitkräfte

Pkw-Modell:
 Opel Kapitän (1938–1970)

Kapitän ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Kapitän (1915–1973), deutscher Fußballspieler

 Captain(e) (Cpt./Capt.) steht für:
 militärischer Dienstrang der Land- oder Luftstreitkräfte, entsprechend einem Hauptmann (Offizier)
 militärischer Dienstgrad der Seestreitkräfte, entsprechend einem Kapitän zur See

Siehe auch:
 Der Kapitän (Begriffsklärung)
 Kapitänin der Landstraße (Fernfahrerin)

 Kapitan Peak
 Capitaine
 Kaptein (Amtsbezeichnung in Namibia)
 Kapteyn (Begriffsklärung)
 Capitan (Begriffsklärung)